OST es una sigla que puede referirse a: 

Banda sonora original (BSO), en inglés original soundtrack (OST).
Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
Organización Socialista de Trabajadores, organización política mexicana.

Siglas